Stephens County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Stephens County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001232
 Stephens County Courthouse (Texas), ID-Nr. 97000781